Puținei ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Puținei (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Puținei (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți

Siehe auch:
 Putineiu